Орре́го () — испанская фамилия. Известные носители:

 Оррего, Антенор (1892—1960) — перуанский писатель и политик.
 Оррего, Ариана (род. 1998) — перуанская гимнастка.
 Оррего, Диана (род. 1982) — колумбийская велогонщица.
 Альтамирано Оррего, Карлос (1922—2019) — чилийский политический деятель.
 Оррего, Росарио (Уна Мадре) (1834—1879) — чилийская писательница, поэтесса и журналистка.
 Оррего Салас, Хуан (1919—2019) — чилийский композитор.
 Оррего, Эрнан (?) — чилийский легкоатлет (прыжки в высоту и длину, метание копья), призёр чемпионатов Южной Америки.